Опел Виваро може да се отнася за ребрандирани варианти на модели микробуси:
 Рено Трафик (2001 – 2019)
 Пежо Експерт (2019 – )

Виваро